Чарко Редондо има више значења:

 Чарко Редондо (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чарко Редондо, Фатима (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чарко Редондо (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чарко Редондо (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чарко Редондо (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику